Толбузин (Толбузина) — фамилия.

Известные носители 
 Толбузин, Алексей Ларионович (погиб в 1686) — тобольский сын боярский, герой обороны Албазина.
 Толбузин, Аркадий Николаевич (1920—1972) — советский актёр.
 Толбузин, Илларион (Ларион) Борисович (ум. 1676) — тобольский сын боярский, приказной человек Даурской земли, глава Нерчинска.

 Толбузина, Зоя Николаевна (1922—2017) — советская и российская актриса.

Примечания

См. также 
 Толбузины — о боярском и дворянском роде